«()» може означати:

 ( ) — Відкрита і закрита круглі дужки
 ( ) — Третій студійний альбом ісландського гурту «Sigur Rós»
 ( ) — фільм Моргана Фішера, що вийшов у Великій Британії 2003 року
 ( ) — порожній список при програмуванні на мові LISP
 ( ) — псевдонім Кіма Карлссона, вокаліста шведського гурту Lifelover